Meoma (Estland), een dorp in Estland, gemeente Peipsiääre
 Meoma (geslacht), een geslacht van zee-egels